Vauville, commune française du Calvados
 Vauville, commune française de la Manche